Asterope () steht für:

griechische Mythologie:
 Asterope (Tochter des Kebren), Gattin des Aisakos
 Asterope (Okeanide), Mutter des Akragas
 Asterope (Gattin des Hippalkimos), Mutter des Peneleos
 Asterope (Geliebte des Hyperion), Mutter der Kirke
 Asterope (Tochter des Atlas), eine der Plejaden

Astronomie:
 Asterope (Stern), der in den Plejaden gelegene Stern 21 Tauri
 (233) Asterope, ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels